Dignity steht für:

 DignityUSA, eine US-amerikanische Organisation mit Sitz in Washington
 Dignity (Band), eine österreichisch-schwedische Power-Metal-Band
 Dignity (Bob-Dylan-Lied), ein Lied des US-amerikanischen Singer-Songwriters Bob Dylan
 Dignity (Fernsehserie), deutsch-chilenische Fernsehserie
 Dignity plc, britisches Bestattungsunternehmen
 Dignity (Statue), 15 m hohe Statue in South Dakota zu Ehren einer indigenen Frau